Boris Kidrič je lahko:
 Boris Kidrič, slovenski politik
 Sklad Borisa Kidriča
 Boris Kidrič (naselje) (Bosna in Hercegovina)